Лэйтем Гейнс (; род. 3 февраля 1964, Бирмингем, Алабама, США) — американский и новозеландский актёр. Наиболее известный фильм с его участием: «Мост в Терабитию» (2007), в котором он исполнил роль писателя Билла Бёрка, отца главной героини.

Биография 
Родился в 1964 году в городе Бирмингем, штат Алабама, в семье писателя Чарльза Гейнса и художницы Патрисии Эллисор. Окончил Нью-Йоркский университет. С 1995 по 2007 год жил в Новой Зеландии, где снимался в кино и на телевидении.

Вместе со своей партнёршей Лорой в 2008 году учредил компанию «Opi and Me, LLC», которая занималась лицензированием и разработкой идей для детских игрушек.

Лэйтем и его брат Шелби Гейнс в 2019 году написали музыку к фильму Винсента Д’Онофрио «Малыш Кид».

Личная жизнь 
В 2009 году женился на актрисе Лоре Интервал ().

Фильмография

Примечания

Ссылки